Essas foram as partidas da fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC de 2009.

Grupo A

Grupo B

  O Al-Sharjah se retirou da competição faltando dois jogos. Todos os resultados foram declarados nulos e sem efeito

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

Ver também
Liga dos Campeões da AFC de 2009
Partidas da fase final da Liga dos Campeões da AFC de 2009

Ligações externas